

Кизилагаш — село, Аксуський район, Жетисуська область
 Кизилагаш — село, Бурабайський район, Акмолинська область
 Кизилагаш — село, Жарминський район, Абайська область
 Кизилагаш — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Кизилагаш — село, Іртиський район, Павлодарська область
 Кизилагаш — село, Сиримський район, Західноказахстанська область